Ostfriese steht für:

 Ostfriesen, die Bewohner Ostfrieslands
 Ostfriesen, eine ehemalige Pferderasse, heute Teil der Pferderasse Ostfriese/Alt-Oldenburger